Gentz ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Gentz (1826–1888), preußisch-deutscher Unternehmer
 Friedrich von Gentz (1764–1832), Philosoph, Publizist und Politiker
 Günter Gentz (1912–1942), deutscher evangelischer Theologe
 Heinrich Gentz (1766–1811), Architekt
 Helga Gentz, Filmeditorin der DEFA
 Ismael Gentz (1862–1914), Maler, Zeichner und Lithograf
 Johann Christian Gentz (1794–1867), Tuchmacher, Kaufmann und Torfstichbesitzer, Begründer von Gentzrode
 Josef Gentz (1805–1875), österreichischer Publizist
 Kurt Gentz (1901–1980), deutscher Journalist und Chefredakteur in der DDR
 Manfred Gentz (* 1942), deutscher Jurist
 Petra Gentz-Werner (* 1951), deutsche Wissenschaftshistorikerin
 Rolf Gentz (* 1939), deutscher Maler und Bildhauer
 Walter Gentz (1907–1967), deutscher Jurist und Verwaltungsbeamter
 Wilhelm Gentz (1822–1890), deutscher Maler

Siehe auch:
 Genz
 Genc
 Göncz